Халилов (Халилова) — фамилия, происходящая от арабского имени Халил (араб. خليل‎, возлюбленный).

Халилов

А 
 Халилов, Ислам Ильхомовыч — строитель
 Халилов, Агаоглан Аганаби оглы (1915—2005) — советский и азербайджанский специалист в области нефтяного оборудования и техники, почетный нефтяник СССР, кандидат технических наук.
 Халилов, Александр Михайлович — старший преподаватель Московского военно-музыкального училища, заслуженный артист России (1997)
 Халилов, Арслан Магомед-Солтанович — ученый, государствовед, доктор юридических наук, один из разработчиков Конституции РД.

В 
 Халилов, Валерий Михайлович (1952—2016) — российский военный музыкант, дирижёр, композитор.
 Халилов, Венер Рамазанович (1939—2004) — российский политик, общественный деятель, учёный.
 Халилов, Владислав Рустемович (1942—2020) — российский физик-теоретик.
 Халилов, Вячеслав Салихович (1949—2022) — российский военачальник, генерал-лейтенант.

Г 
 Халилов, Гюльабба Агаширин оглы (1910—1982) — хлопковод, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Халилов, Далгат Магомедович (известный как Далгат, Магомет Магометович; 1849—1922) — российский врач, депутат Государственной Думы Российской империи IV созыва.
 Халилов, Динар Галиевич (род. 1971) — российский государственный деятель. Глава администрации города Салават (2019—2020).
 Халилов, Дуньямин Закир оглы (род. 1961) — общественный и политический деятель Азербайджана, депутат Парламента Азербайджанской Республики (2005—2010), член комиссии по экономической политике.

З 
 Халилов, Захид Исмаил оглы (1911—1974) — азербайджанский математик и механик, депутат Верховного Совета СССР 6-го и 7- го созывов от Азербайджанской ССР.

И 
 Халилов, Ибрагим Исаевич (род. 1985) — российский профессиональный боксёр.

К 
 Халилов, Касим Асимович (род. 1949) — советский борец классического стиля.
 Халилов, Курбан Али оглы (1906—2000) — советский государственный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР (1969—1985).

Л 
 Халилов, Леонард Мухибович — доктор химических наук, профессор ИНК РАН.

М 
 Халилов, Мавлетбай Рамазанович (род. 1952) — советский российский скульптор. Заслуженный художник Республики Башкортостан (2003).
 Халилов, Маджид Шарипович (род. 1953) — советский и российский учёный-лингвист, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Дагестан.
 Халилов, Манаф Абас оглы — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва от Азербайджанской ССР.
 Халилов, Микаил Магомедович (1869—1935) — генерал-майор царской армии.
 Халилов, Мирзахан — депутат Национального собрания Азербайджана V созыва.
 Халилов, Михаил Михайлович (род. 1975) — украинский профессиональный шоссейный велогонщик. Чемпион Украины 2005 года в групповой гонке.
 Халилов, Мустафа Халилович (1897—1997) — деятель крымскотатарского национального движения.

Н 
 Халилов, Нусрат Юсиф оглы (1925—2012) — известный учёный, геолог-нефтяник, профессор, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Азербайджана.

О 
 Халилов, Омар — депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Р 
 Халилов, Раппани Абдуллаевич (1969—2007) — организатор и руководитель подпольных исламистских террористических формирований.
 Халилов, Рустам Гюльаббас оглы (род. 1958) — депутат Национального собрания Азербайджана III созыва.
 Халилов, Рустем Радикович (род. 1979) — российский пятиборец. Мастер спорта России международного класса (2000) по современному пятиборью.

С 
 Халилов, Салахаддин Садраддин оглы (род. 1952) — профессор, доктор философских наук, член-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана.
 Халилов, Салих Халилович (1919—2004) — советский военачальник, генерал-майор.

Т 
 Халилов, Тагир Тагиевич (род. 1992) — российский боксёр.
 Халилов, Тарлан Отелло оглы (род. 1984) — азербайджанский футболист. Полузащитник команды «Шуша» и молодёжной сборной Азербайджана.

Ф 
 Халилов, Фархад Курбан оглы (род. 1946) — народный художник Азербайджана, председатель Союза художников Азербайджана.
 Халилов, Фрудин Халил Оглы — доктор технических наук.

Х 
 
 Халилов, Хидир (1896—1983) — Герой Социалистического Труда.

Ш 
 Халилов, Шарип — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва от Узбекской ССР.
 Халилов, Шариф Уринович (род. 1989) — узбекский дзюдоист-паралимпиец.

Э 
 Халилов, Эльвис Мустафович — доктор медицинских наук, профессор.
 Халилов, Эльдар Халил оглы (1976—1995) — Национальный герой Азербайджана.
 Халилов, Эльчин Нусрат оглы (род. 1959) — вице-президент Международной академии наук (Здоровье и Экология).

Халилова

См. также 
 Халилово
 Халилеев